Limerick jelentései:

 Limerick versforma
 Limerick obszcén dalfajta

Limerick nevű helyek:
 Limerick megye az Ír Köztársaságban
 Limerick város az Ír Köztársaságban
 Limerick körzet (township) az Amerikai Egyesült Államokban, Pennsylvania államban
 Limerick atomerőmű
 Limerick és New Limerick városok az Amerikai Egyesült Államokban, Maine államban
 Limerick körzet (township) Kanada Ontario tartományában
A közelében lévő Limerick-tó
 Limerick Kanada Saskatchewan tartományában

Egyéb:
 Limerick earlje, brit nemesi cím
 Limericki csipke, csipkefajta